Алекса́ндр Бара́нников:
 Баранников, Александр Евгеньевич (род. 1970) — депутат Государственной думы второго созыва от «Союза правых сил».
 Баранников, Александр Иванович (1858—1883) — русский революционер-народоволец.
 Баранников, Александр Сергеевич (род. 1997) — украинский легкоатлет, специализирующийся на прыжках в высоту.